Llista d'asteroides del 224.001 al 225.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

224001–224100

224101–224200

224201–224300

224301–224400

224401–224500

224501–224600

224601–224700

224701–224800

224801–224900

224901–225000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (220001)-(225000) (IAU Minor Planet Center)